21 ноября 2022 года землетрясение магнитудой 5,6 произошло недалеко от Чианджура на Западной Яве, Индонезия. Плохое качество построек и высокая плотность населения привели к очень большому количеству жертв для такого масштаба землетрясения: 268 человека погибли и более 700 получили ранения. Сообщается о масштабных разрушениях.

Тектоническая обстановка 
Ява находится вблизи активной конвергентной границы, которая разделяет Зондскую плиту на севере и Австралийскую плиту на юге. На границе, отмеченной Зондским жёлобом, движущаяся на север Австралийская плита погружается под Зондскую плиту. Зона субдукции способна генерировать землетрясения магнитудой до 8,7, в то время как на Австралийской плите могут также происходить более глубокие землетрясения в нисходящей литосфере (внутрипластовые землетрясения) под побережьем Явы. Зона субдукции произвела два разрушительных землетрясения и цунами в 2006 и 1994 годах. Внутриплитное землетрясение 2009 года также вызвало сильные разрушения.

Землетрясение 
По данным Агентства метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG), землетрясение произошло на глубине 11 км и было классифицировано как поверхностное событие. Оно имело сдвиговый очаговый механизм и связано с сейсмической активностью в разломе Чимандири. Модифицированная интенсивность Меркалли V—VI ощущалась в Чианджуре, а в Гаруте и Сукабуми — IV—V. В Чимахи, Лембанг, Бандунг-Сити, Цикалонг-Ветан, Рангкасбитунг, Богор и Байя ощущалось землетрясение III степени. К 14:55 21 ноября было зафиксировано 28 афтершоков магнитудой от 1,8 до 4,0.

Землетрясения в Чианджуре регистрируются с 1844 года. В 1910, 1912, 1958, 1982 и 2000 годах землетрясения причинили ущерб и вызвали человеческие жертвы в этом районе. Разлом Чимандири имеет 100 километров в длину и пролегает вдоль одноимённой реки. Он простирается от залива Палабуханрату до регентства Чианджур. Это сдвиговый разлом с небольшой вертикальной составляющей на участке от залива Палабуханрату к юго-востоку от Сукабуми. Наряду с разломами Лембанг и Барибис эти структуры могут генерировать разрушительные землетрясения.

Жертвы 
По данным Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям (BNPB), погибло не менее 162 человек. Большинство смертей было вызвано обрушением зданий. Пострадали более 700 человек. Десятки учеников получили ранения в результате падения обломков в своих школах. Число жертв, вероятно, возрастет, поскольку жертвы все ещё погребены под обломками зданий, а один участок заблокирован оползнем. Ещё 3895 человек были эвакуированы.

Ущерб 
Несмотря на умеренный масштаб землетрясения, его малая глубина может вызвать сильное сотрясение. В BNPB заявили, что степень ущерба, нанесенного домам и зданиям, все ещё оценивается, но охарактеризовали ущерб как «огромный». Было повреждено более 2200 домов, в том числе 343 дома обрушились, включая один торговый центр. Были повреждены два правительственных здания, три школы, больница, религиозное учреждение и исламская школа-интернат. В Богорском районе пострадали четыре дома. Оползни перекрыли дороги. Оползень на национальной дороге Пунчак-Чипанас-Чианджур вынудил изменить направление движения. Вдоль дорог также нагромождены поваленные деревья, вырванные столбы электропередач и оборванные электрические кабели.

Последствия 
Землетрясение сильно ощущалось в Джакарте, столице Индонезии, в результате чего жители вышли на улицы. Многоэтажки закачались, и людей эвакуировали.

Раненые были доставлены в четыре больницы вокруг Чанджура. Из-за большого количества раненых, прибывающих в больницу Чанджур, на парковке был устроен полевой госпиталь. Губернатор Западной Явы Ридван Камил призвал группу быстрого реагирования Джабара. Группа прибудет в районы Кугенанг, Варунг Конданг и Пачет Чипанас округа Чианджур. Медицинская ассоциация Индонезии мобилизовала 200 врачей, а Национальное поисково-спасательное агентство мобилизовало персонал и оборудование в пять пострадавших районов.

По данным BNPB, поврежденные дома будут реконструированы с учётом сейсмостойкости. Министерство общественных работ и жилищного строительства мобилизовало персонал и тяжёлую технику для расчистки дорог от деревьев и обломков оползней. В Чанджурском районе отключили электричество. Рабочие Perusahaan Listrik Negara были задействованы для восстановления электроснабжения 366 675 клиентам после того, как землетрясение затронуло 1 957 подстанций.

См. также 

 Землетрясение на Суматре 2022 года — ещё одно смертоносное землетрясение в Индонезии.
 Список землетрясений в Индонезии

Примечания 

Землетрясения в Индонезии
Землетрясения 2022 года
События 21 ноября
Ноябрь 2022 года
2022 год в Индонезии
Западная Ява